Вима:

 Вима — часть храма.
 Вима Кадфиз — третий правитель Кушанского царства.
 Вима Такто — второй правитель кушанского царства.
 «Вима» — ежедневная газета в Греции.